Le Championnat d'Europe féminin de water-polo 1993 est la cinquième édition du Championnat d'Europe féminin de water-polo, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes féminines européennes. Il se déroule à Leeds, au Royaume-Uni, du 31 juillet au .

La compétition est remportée par les Pays-Bas qui s'imposent en finale face à la Russie.

Équipes qualifiées 
12 équipes participent à la compétition dont le pays hôte, la Grande-Bretagne.

Premier tour

Groupe A

Classement 

|}

Légende

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Légende

Matchs

Phase finale

Matchs de classement

Match pour la  place

Match pour la  place

Match pour la  place

Match pour la  place

Notes et références 

1993
Water-polo féminin
Water-polo féminin 1993
Europe féminin 2020
Championnat Europe Water-polo féminin
Europe féminin
Sport en juillet 1993
Sport en août 1993